«Лузитанс» (, ) — андоррский футбольный клуб из Андорра-ла-Вельи, выступающий в чемпионате Андорры. Домашние матчи проводит на стадионах Федерации футбола Андорры. Является самым слабым футбольным клубом Европы по мнению УЕФА (428-е место).

История 
Команда была основана в 1999 году выходцами из Португалии. Свой первый сезон «Лузитанс» провёл во втором дивизионе. Одержав в нём победу, сезон 2000/01 команда проводила уже в Первом дивизионе. Его команда завершила на пятом месте. Сезон 2001/02 был очень успешным для «Лузитанса». Команда выиграла Кубок Андорры. До этого времени команда держится в середине таблицы.

В чемпионате Андорры 2010/11 «Лузитанс» завоевал бронзовые, после чего сайт УЕФА назвал команду сюрпризом этого сезона. В 2012 году команда впервые в своей истории стала чемпионом Андорры.

Летом 2012 года в команду пришли Рафаэль Брито, Бруниньо и Атабу. В сентябре 2012 года команда стала обладателем Суперкубка Андорры, тогда «Лузитанс» обыграл «Санта-Колому» (2:1). Гол в дополнительное время с пенальти забил Атабу и принёс клубу победу, сам футболист был назвал лучшим игроком матча.

Стадион 

Футбольная федерация Андорры проводит матчи Примера и Сегона Дивизио на принадлежащих ей стадионах. Также федерация распределяет стадионы и поля для тренировок для каждой команды. «Комуналь д'Андорра-ла-Велья» вмещает 1299 человек и находиться в Андорра-ла-Велья, «Комуналь д’Ашоваль» расположен на юге Андорры в Сан-Жулиа-де-Лория и вмещает 899 зрителей. Иногда матчи проводятся в приграничном с Андоррой испанском городе Алас-и-Серк, на стадионе «Сентре Эспортиу д'Алас», вмещающем 1500 человек.

Достижения 
 Чемпион Андорры (2): 2011/12, 2012/13
 Серебряный призёр чемпионата Андорры (2): 2014/15, 2015/16
 Бронзовый призёр чемпионата Андорры (1): 2010/11
 Обладатель Кубка Андорры (1): 2002
 Финалист Кубка Андорры (4): 2008, 2009, 2012, 2014
 Обладатель Суперкубка Андорры (2): 2012, 2013
 Победитель второго дивизиона Андорры (1): 1999/00

Состав 
Каждый клуб чемпионата Андорры может иметь не более трёх игроков из Испании с профессиональным контрактом, которые не проживают в Андорре.

Игроки

Главные тренеры 
  Висенте Маркес (2010—2013)
  Сальвадор Эструх (2013)
  Карлос Санчес Эстелья (2013—2014, 2017)
  Висенте Маркес (2015)
  Жорди Паскуаль (2015—2016)
  Рауль Каньете (2016—2017)
  Жорже Феста (2017—)

Статистика

Внутренние первенства

Выступление в еврокубках

Фарм-клуб 

«Лузитанс B» — основан в 2000 году, четвертьфиналист Кубка Андорры 2001.

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте soccerway.com
 Профиль команды на сайте weltfussball.de

Футбольные клубы Андорры
Спорт в Андорре-ла-Велья